Чемпіонат Угорщини з футболу 1990—1991 — 89-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдваданцяте здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Кубку володарів кубків 1991—1992 як переможець Кубку Угорщини 1990—1991.
2. Після закінчення сезону клуб Будапешт Гонвед змінив назву на Кішпешт Гонвед.
3. Після закінчення сезону клуб Вац Іззо змінив назву на Вац.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1990–1991
Угорщина
Угорщина
1990 в угорському спорті
1991 в угорському спорті